Аристо́тель может означать:
 Аристотель (384—322 до н. э.) — греческий философ.
 Аристотель — один из афинских Тридцати тиранов.
 Аристотель из Митилены (2-я половина II века до н. э.) — греческий философ-перипатетик.
 Фьораванти, Аристотель (около 1415 — не ранее 1486) — итальянский архитектор, инженер.
 Аристотель — кратер на видимой стороне Луны.
 Аристотелис — община (дим) в Греции.
 «Аристотелис» — аэропорт в Греции.